О́свальд () — фамилия, а также мужское имя.

Известные носители

Фамилия 
 Освальд, Вернер — швейцарский кёрлингист.
 Освальд, Герд (1919—1989) — американский режиссёр, сын Рихарда Освальда.
 Освальд, Ли Харви (1939—1963) — подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди.
 Освальд, Манено (род. 1970) — танзанийский профессиональный боксёр, первой полусредней, средней, второй средней и полутяжёлой весовых категориях.
 Освальд, Мориц фон (род. 1962) — немецкий музыкант, специализирующийся на электронной музыке.
 Освальд, Паскаль (род. 1980) — швейцарский скелетонист, участник Олимпийских игр 2010 года.
 Освальд, Рихард (1880—1963) — австрийский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Освальд, Рольф — швейцарский кёрлингист.
 Освальд, Стивен Скот (род. 1951) — американский астронавт.
 Освальд, Филипп (род. 1986) — австрийский теннисист.
 Освальд, Эдуард (род. 1947) — немецкий политик, министр строительства.
 Освальд, Энрике (1852—1931) — бразильский композитор и дипломат.
 Осси Освальда (1899—1948) — немецкая актриса немого кино.

Известные по имени 
 Освальд (ок. 605—642) — король Нортумбрии в 634—642 годах.
 Освальд — король Восточной Англии в 870-х годах.
 Освальд Вустерский (ум. 992) — архиепископ Йоркский в 972—992 годах.
 Мосли, Освальд — британский политик, основатель Британского союза фашистов.

Вымышленные персонажи 
 Кролик Освальд — антропоморфный кролик, созданный Уолтом Диснеем и Абом Айверксом.
 Клара Освальд — персонаж научно-фантастического сериала Доктор Кто.
 Освальд Кобблпот — главный злодей фильма «Бэтмен возвращается» (1992).

Места 
 Санкт-Освальд — коммуна в Австрии;
 Санкт-Освальд-Мёдербруг — коммуна в Австрии;
 Санкт-Освальд-об-Айбисвальд — коммуна в Австрии;
 Санкт-Освальд-Планкенварт — коммуна в Австрии;
 Санкт-Освальд-Ридльхютте — коммуна в Германии;
 Санкт-Освальд-Фрайштадт — ярмарочная коммуна в Австрии;
 Санкт-Освальд-Хаслах — коммуна в Австрии.